Эльга — многозначный термин:

 Эльга (имя) — женское имя.
 Эльга (посёлок при станции) — посёлок при одноимённой станции в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Эльга (станция) — железнодорожная станция в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Эльга (приток Селемджи) — приток реки Селемджа, Амурская область.
 Эльга (приток Тугура) — приток реки Тугур, Хабаровский край.
 Эльга — строящийся посёлок в Нерюнгринском районе Якутии.
 Эльга (порт) — строящийся в Хабаровском крае порт.

См. также 
 Эльги